Spoon (signifiant cuillère en anglais) peut se référer à :
 Spoon, un groupe de rock indépendant américain fondé en 1994 ;
 Spoon Records, un label créé par le groupe de krautrock Can ;
 Spoon, un personnage de la série de bande dessinée Spoon & White (créée en 1999) ;
 une variante du langage de programmation brainfuck ;
 Spoon Sports, une compagnie japonaise de tuning ;
 SPOON Magazine, un  magazine de mode.